Ван Флит:

 Ван Флит, Джеймс (1892—1992) — американский генерал, участник Первой и Второй мировых, а также Корейской войн.
 Ван Флит, Джо (1914—1996) — американская театральная и киноактриса.
 Ван Флит, Луис (1854—1932) — голландский и британский шахматист (мастер), участник ряда крупных международных соревнований.